lokator – osoba, która mieszka w wynajętym mieszkaniu (lokalu)
 lokator – urzędnik zajmujący się dawniej osadnictwem, czyli lokowaniem
 Lokator – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1927
 Lokator – film w reżyserii Maurice’a Elveya z 1932
 Lokator – film w reżyserii Johna Brahma z 1944
 Lokator – film w reżyserii Romana Polańskiego z 1976
 Lokator – jedenasty odcinek piątej serii serialu Doktor Who